Todirești (Iași) ;
 Todirești (Suceava) ;
 Todirești (Vaslui) ;